Фреге:

 Фреге, Арнольд Вольдемар (1841—1916) — немецкий политик, писатель.
 Фреге, Готлоб (1848—1925) — немецкий логик, математик и философ.
 Фреге, Ливия (1818—1891) — немецкая певица (сопрано).
 Фреге, Людвиг (1804—1883) — немецкий историк.